Дельгей () — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр Дельгейского наслега.

География 
Село находится в юго-западной части Якутии, на левом берегу реки Лены, вблизи места впадения в неё реки Дельгей, на расстоянии примерно 110 километров (по прямой) к юго-западу от города Олёкминска, административного центра района. Абсолютная высота — 155 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 18 °C; самого холодного (января) — −30 − −35 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 200—300 мм.
Часовой пояс

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Дельгейский наслег.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47 %, женщины — соответственно 53 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 84 %.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из семи улиц.

Транспорт 
Автозимник Олёкминск — Южная Нюя.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Олёкминского улуса

Населённые пункты на реке Лена